Indiana az USA állama

Helységnevek
 Indiana Territory egy volt terület az USA-ban
 Indiana Pennsylvania

 Indiana megye
 Indiana São Paulo

Egyetemek_
 Indiana University of Pennsylvania

Emberek
 Indiana Jones 
 Indiana Evans

Egyéb
 Indiana album
 Indiana Jon McLaughlin album
 Indiana novella